Strut kan syfta på:

 Strut (bröd) – ett korsformigt eller dubbelkilsformigt vetebröd
 Strut – en del av köksredskapet sprits
 Strut (musikalbum) – ett musikalbum av Lenny Kravitz
 Glasstrut – en glass serverad i ett konformat kex
 Dumstrut – en huvudbonad i form av en pappstrut
 Stjärngossestrut – en huvudbonad, se Stjärngosse
 Hennin – en medeltida huvudbonad, en strut med vidhängande slöja
 Struthätta – en medeltida huvudbonad